Chamberlin steht für:
 Chamberlin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chamberlin (Musikinstrument) ist ein zwischen 1949 und 1956 von Harry Chamberlin entwickeltes elektromechanisches Tasteninstrument.
 Chamberlin Rampart, Felsenkliffs in der Ross Dependency, Antarktika

Chamberlin ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chamberlin (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chamberlin Hotel, in Hampton, Virginia, ID-Nr. 07000190
 Chamberlin House, in Concord, New Hampshire, ID-Nr. 82001688
 Chamberlin Iron Front Building, in Lewisburg, Pennsylvania, ID-Nr. 79002347
 Chamberlin Mill Covered Bridge, in Lyndon, Vermont, ID-Nr. 74000205
 Chamberlin Observatory, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 80000887

Siehe auch:
 Chamberlin-Gletscher
 Chamberlain